Cocos, fruits del cocoter
 Cocos, gènere de plantes que inclou únicament el cocoter
 Illes Cocos, arxipèlag de l'oceà Índic 
 Placa de Cocos, placa tectònica de la litosfera terrestre
 Cocos, ciutat brasilera de l'estat de Bahia.